Prince Madog steht für:
 Prinz Madoc, sagenhafter walisischer Prinz und hypothetischer Nordamerika-Besiedler
 Prince Madog (Schiff, 1968), ehemaliges walisisches Forschungsschiff der Bangor University
 Prince Madog (Schiff, 2001), walisisches Forschungsschiff der Bangor University

Siehe auch:
 Madoc (Begriffsklärung)
 Madog
 Maddox (Vorname)